42-й выпуск  Льеж — Бастонь — Льеж — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 6 мая 1956 года в рамках Вызова Дегранж-Коломбо 1956.

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт